Епархия Лангшона и Каобанга () — епархия Римско-Католической Церкви с центром в городе Лангшон, Вьетнам. Епархия Лангшона и Каобанга входит в митрополию Ханоя. Кафедральным собором епархии Лангшона и Каобанга является церковь святого Иосифа в городе Лангшон.

История 
31 декабря 1913 года Конгрегация пропаганды веры издала декрет "Quo spirituales", которым учредил апостольскую префектуру Лангшона и Каобанга, выделив её из апостольского викариата Северного Токнина (сегодня — Епархия Бакниня).

11 июля 1939 года Римский папа Пий XII издал буллу "Libenti animo", которой преобразовал апостольскую префектуру Лангшона и Каобанга в апостольский викариат.

24 ноября 1960 года Римский папа Иоанн XXIII издал буллу "Venerabilium Nostrorum", которой преобразовал апостольский викариат Лангшона и Каобанга в епархию.

Ординарии епархии 
 епископ Bertrando Cothonay O.P. (1913—1924);
 епископ Domenico Maria Maillet O.P. (31.03.1925 — 1930);
 епископ Félix Hedde O.P. (20.11.1931 — 4.05.1960);
 епископ Réginald-André-Paulin-Edmond Jacq O.P. (4.05.1960 — 24.11.1960);
 епископ Vincent de Paul Pham Van Du (24.11.1960 — 2.09.1998);
 епископ Joseph Ngô Quang Kiêt (3.06.1999 — 19.02.2005) — назначен архиепископом Ханоя;
 епископ Joseph Dang Duc Ngan (12.10.2007 — по настоящее время).

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, стр. 958, ISBN 88-209-7422-3
 Decreto Quo spirituales, AAS 6 (1914), стр. 29
  Булла Libenti animo, AAS 31 (1939), стр. 604 
  Булла Venerabilium Nostrorum, AAS 53 (1961), стр. 346

Ссылки 
 Информация 
 Информация 

Католические епархии Вьетнама